Kalafati ili Kalahati su skupina od 7 otočića, a šest ih se nalazi unutar granica Nacionalnog parka Kornati. To su otoci Blitvenjak, Gustac, Koritnjak, Rašipić, Rašip Veliki, Rašip Mali i Tovarnjak. Jedva su vidljivi iznad površine mora. Veliki su do najviše dvadesetak metara četvornih. Smješteni su u Kornatskom kanalu između otoka Piškere i otoka Kornata te kod otoka Mane i Levrnake. Ime su dobili po kalafatu, radniku u brodogradilištu.

Izvori 

Kornatsko otočje
Otočja u Jadranskom moru